Кастелло-ди-Серравалле () — бывшая коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Болонья. Начиная с 1 января 2014 г. принадлежит вместе с четырьмя другими бывшими коммунами (Бадзано, Монтевельо, Савиньо и Креспеллано) к новой коммуне Вальсамоджа.

Население составляет 3977 человек (на 2001 г.), плотность населения составляет 101,5 чел./км². Занимает площадь 39,18 км². Почтовый индекс — 40050. Телефонный код — 051.

Покровителем коммуны почитается святитель Аполлинарий Равеннский, празднование 23 июля.

Ссылки 
http://www.comune.castellodiserravalle.bo.it/ 

Упразднённые коммуны Италии
Болонья (метрополитенский город)